Luigi fu uno dei quattro ostaggi presi per garanzia del trattato di Brétigny.

Sposò nel 1358 Jeanne de Brienne, figlia di Raoul I di Brienne e Jeanne Mello. La coppia non ebbe figli.

Alla sua morte, i suoi feudi torneranno alla corona.

Luigi d'Étampes